Claudine Drai, artiste plasticienne française.
 Pierre Drai, magistrat français.

Voir aussi 
 Dray
 Draï